Giacomo Raffaelli  – mosaicista italiano
Giacomo Raffaelli  – pallavolista italiano